309-я стрелковая дивизия — воинские соединения Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне:
 309-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (период боевых действий с 6 августа по 10 октября 1941 года).
 309-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (период боевых действий с 9 июля 1942 года по 9 мая 1945 года).